Суза́цький район (, ) — адміністративна одиниця у складі Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Чулаккурган.

Населення — 51935 осіб (2009; 47231 в 1999).

Склад 
До складу району входять 2 селищні адміністрації та 10 сільських округів:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Райони Туркестанської області